Fagiolino – baccello verde della pianta del fagiolo comune utilizzato come verdura, detto anche tegolina o cornetto
 Fagiolino – burattino bolognese d'origine settecentesca
 Fagiolino – personaggio Warner Bros. della serie a cartoni animati Looney Tunes